Timeless (série de televisão)
Timeless (álbum de Martina McBride)
Timeless (álbum de Sérgio Mendes)
Timeless: Live in Concert - álbum de Barbra Streisand
Timeless: The Classics - álbum do cantor Michael Bolton
Timeless: The Classics Vol. 2 - álbum do cantor Michael Bolton
 Timeless (Música de Lucas Lunz Santos)

Desambiguação